Натуральне число 118
 118 рік до нашої ери
 118 рік нашої ери